Die Partypoker.net European Darts Championship 2009 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 29. Oktober bis zum 1. November 2009 in ihrer zweiten Auflage ausgetragen. Veranstaltungsort war erstmals das Claus Event Center in Hoofddorp.

Titelverteidiger war Phil Taylor, der auch in diesem Jahr durch einen 11:3-Finalerfolg gegen seinen Landsmann Steve Beaton den Titel gewann. Taylors Turnieraverage von 111,51 Punkten pro Aufnahme ist der höchste der jemals in einem gesamten Turnier erzielt wurde.

Preisgelder 
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.

Qualifikation 
Für die European Darts Championship 2009 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die ersten 8 gesetzt waren
 Die 8 erstplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 8 erstplatzierten Spieler der Continental Europe Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert waren.

Teilnehmer 
PDC Order of Merit
Plätze 1–16

  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  James Wade
  John Part
  Terry Jenkins
  Mervyn King
  Adrian Lewis
  Ronnie Baxter
  Dennis Priestley
  Colin Lloyd
  Alan Tabern
  Mark Walsh
  Colin Osborne
  Andy Hamilton
  Kevin Painter
  Robert Thornton

Players Championship Order of Merit

  Gary Anderson
  Steve Beaton
  Jamie Caven
  Wes Newton
  Wayne Jones
  Vincent van der Voort
  Paul Nicholson
  Andy Smith

Top 8 der Continental Europe OoM

  Co Stompé
  Carlos Rodríguez
  Jelle Klaasen
  Michael van Gerwen
  Toon Greebe
  Mensur Suljović
  Remco van Eijden
  Roland Scholten

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartsdatabase.co.uk

2009
Dartveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Noord-Holland
Haarlemmermeer
Dartwettbewerb in den Niederlanden